Давиде Калабрия (; ) — итальянский футбольный фланговый защитник и капитан клуба «Милан».

«Милан» 
Давиде является воспитанником футбольной академии «Милана», в которую был принят перед началом сезона 2006/07. С 2013 года он выступал за Примаверу итальянского клуба. Его дебют во взрослом составе «Милана» состоялся 30 мая 2015 года в матче тридцатого тура Серии А против «Аталанты». 15 июля 2015 года был переведен во взрослую команду на постоянной основе. 

Летом 2018 года Калабрия продлил контракт с «россонери» до 30 июня 2022 года. В течение следующих лет Давиде все чаще выходил в основе и сумел закрепиться на правом фланге обороны. 25 февраля 2018 года, отметился дебютным голом в выездном матче против «Ромы». 

9 июля 2021 года, Калабрия продлил контракт с «Миланом» до 2025 года. 3 октября 2021 года, Калабрия забил свой первый гол в сезоне на стадионе «Гевисс Стэдиум» против «Аталанты», гол был забит спустя всего 28 секунд после начала матча, что сделало его третьим самым быстрым голом «Милана» с сезона 2004/05. С начала сезона 2021-2022, Калабрия стал часто выходить в ранге капитана «Милана». По итогам сезона стал чемпионом Италии.

Международная карьера 
Защитник выступал за юношеские итальянские сборные и принимал участие на юношеских чемпионатах Европы и мира в возрастной категории до 17 лет.

Давиде дебютировал за взрослую команду Италии под руководством Роберто Манчини в товарищеском матче против Эстонии 11 ноября 2020 года, выйдя на замену на 80-й минуте.

Статистика

Статистика за сборную

Достижения 
«Милан»
 Чемпион Италии: 2021/22
 Суперкубок Италии: 2016

Сборная Италии
 Финалист чемпионата Европы (до 17 лет): 2013
Лига наций УЕФА 3 место: 2020–21

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Милан»